

Botanica 
 Tupelo – genere di piante

Geografia 
 Tupelo – città della Contea di Jackson, Arkansas, USA
 Tupelo – capoluogo della Contea di Lee, Mississippi, USA
 Tupelo – città della Contea di Coal, Oklahoma, USA

Musica 
 Tupelo – traccia dell'album The Firstborn Is Dead di Nick Cave and the Bad Seeds del 1985
 Tupelo – gruppo musicale lodigiano formatosi nel 1993.
 Tupelo Honey – album del 1971 del cantautore Van Morrison.

Sport 
 Tupelo Rock-n-Rollers – squadra di pallacanestro della WBA, con sede a Tupelo, nel Mississippi, attivi nel 2009.